Апостол може да се отнася за:
 Апостол, ученик на Иисус Христос
 Апостол, богослужебна книга с извадки от „Деянията на светите апостоли“ и посланията на апостолите
 Георге Апостол (1913-2010), румънски политик
 Васил Левски (1837-1873), български революционер, наричан „Апостола на свободата“